Bad Luck Ain’t No Crime () — дебютный студийный альбом американской рок-группы Blackberry Smoke, выпущенный в 2003 году на BamaJam Records.

Об альбоме 
Название альбома взято из первой строчки песни «Sure Was Good»
Альбом состоит из 9 песен, записанных в студии Cock of the Walk Studios, и 3 концертных песен. Концертные песни были записаны во время выступления группы в самом большом в мире байкерском баре Full Throttle Saloon во время проведения ежегодного мотоциклетного ралли в Стурджисе, Южная Дакота.

Звукорежиссурой и микшированием альбома занялся вокалист/гитарист Jackyl Джесси Джеймс Дюпри, которому и принадлежит студия Cock of the Walk.

Песни «Scare the Devil Outta You» и «Memphis Special» стали бонус-треками. Они были спродюсированы группой и записаны на студии Brannon Productions, расположенной в Атланте, Джорджия.

Список композиций 
 «Testify» — 3:18
 «Sanctified» — 3:20
 «Another Chance» — 4:25
 «Nothin for You» — 3:16
 «Normaltown» — 4:39
 «Train Rollin» — 4:08
 «Angeline» — 4:12
 «Sure Was Good» — 3:26
 «Scare the Devil» (live) — 4:19
 «Muscadine» (live) — 3:54
 «Freeborn Man» (live) — 5:42
Бонус-треки
 «Scare the Devil Outta You» — 3:24
 «Memphis Special» — 3:03

Участники записи 
 Чарли Старр — вокал, гитара, банджо
 Пол Джексон — гитара, вокал
 Ричард Тёрнер — бас-гитара, вокал
 Брит Тёрнер — ударные
 Гленн Джилс — фортепиано
 Марти Кернс — B3 орган
 Джесси Джеймс Дюпри — инженер, микширование
 Дон Тарт — инженер, микширование (концертные песни)
 Джефф Томей — инженер
 Шон Гроув — инженер (бонус-треки)

Примечания

Ссылки 
 Bad Luck Ain’t No Crime на сайте Discogs

Альбомы США
Дебютные альбомы 2003 года